Крылов, Алексей:
 Крылов, Алексей Валентинович (род. 1966) — российский учитель.
 Крылов, Алексей Васильевич (в монашестве Арсений; 1879—1962) — епископ Русской православной церкви.
 Крылов, Алексей Гаврилович (1913—1991) — советский детский поэт, писатель.
 Крылов, Алексей Георгиевич (1908 — после 1966) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 Крылов, Алексей Иванович (1928—2003) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Крылов, Алексей Николаевич (1863—1945) — кораблестроитель, специалист в области механики, математик, академик АН СССР.